Darkstalkers' Revenge peut évoquer :
Night Warriors: Darkstalkers' Revenge, un jeu vidéo de la série Darkstalkers ;
Vampire Hunter 2: Darkstalkers' Revenge, un jeu vidéo de la série Darkstalkers.